Zillisbach ist ein geographischer Name:

 Zillisbach (Friedrichshafen), Weiler des Stadtteils Ettenkirch von Friedrichshafen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Zillisbach (Taldorfer Bach), linker Zufluss des Taldorfer Bachs (zur Rotach, zum Bodensee) im Naturschutzgebiet Altweiherwiese vor Oberteuringen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg